Ideal Militar é uma instituição de ensino sediada em Belém-PA que tem como objetivo a preparação de alunos do ensino médio, para ingresso nas escolas, institutos militares e nos vestibulares mais concorridos do país, assim como nos vestibulares de faculdades da região de Belém. A organização é controlada pelo Grupo Educacional Ideal (GEI).

Escolas particulares do Pará
Instituições de ensino médio do Pará
Instituições de ensino de Belém (Pará)